

Міхів — гміна в Любартівському повіті Люблінського воєводства
 Міхув — село в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
Міхів — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства